Masatoshi Itō ist der Name folgender Personen:

* Itō Masatoshi (Unternehmer) (1924–2023), japanischer Unternehmer
 Masatoshi Itō (Eishockeyspieler) (* 1978), japanischer Eishockeyspieler